Alberto Mottini – ex cestista italiano
 Umberto Mottini – allenatore di calcio ed ex calciatore tahitiano